Dear Diary е третият студиен албум на поп пънк групата FM Static. Той е издаден на 7 април 2009 г. чрез Tooth & Nail Records. Албума е влиза в Top Christian Albums под номер 16, а в Top Heatseekers влиза под номер 6.

Списък на песните 
 Boy Moves To A New Town With Optimistic Outlook 3:42
 The Unavoidable Battle Of Feeling On The Outside 3:37
 Boy Meets Girl (And Vice Versa) 3:05
 Sometimes You Can Forget Who You Are 3:16
 Man Whatcha Doin'? 2:10
 The Voyage Of Beliefs (дует с Триша Брок от Superchick) 3:16
 Her Father's Song 3:25
 Take Me As I Am 3:34
 Dear God 3:50
 The Shindig (Off To College) 2:55

Сингли 
 Boy Moves To A New Town With Optimistic Outlook
 The Unavoidable Battle Of Feeling On The Outside
 Her Father's Song
 Take Me As I Am

Външни препратки 
 Dear Diary в Amazon

Музикални албуми от 2009 година
Християнски рок
Канадски музикални албуми